Красноарме́йский проспе́кт — название проспектов в различных населённых пунктах России.

 Красноармейский проспект — проспект в Барнауле.
 Красноармейский проспект — проспект в Гатчине.
 Красноармейский проспект — проспект в Туле.
 Красноармейский проспект — бывший проспект в дачном посёлке Новогиреево, вошедшем в состав Москвы в 1960 году.

См. также 
 Красноармейская улица
 Красноармейский мост
 Красноармейское шоссе